Museu Nacional de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Nacionalinis Muziejus), museu històric amb seu a Vílnius, a Lituània
 Moviment Nacional Libanès (del seu nom en anglès Lebanese National Movement), front d'organitzacions polítiques panarabistes actiu durant la Guerra civil libanesa
 Lecture Notes in Mathematics, sèrie de llibres sobre matemàtiques publicada per Springer Science+Business Media